Кэ́трин Дуа́йер Са́лливан (; род. 3 октября 1951, Патерсон, штат Нью-Джерси) — американский астронавт, геолог. Входила в члены экипажа Space Shuttle трёх космических миссий, является первой американской женщиной, вышедшей в открытый космос.

Образование 
В 1969 году Салливан окончила среднюю школу (Taft High School) в Вудлэнд Хиллз.

В 1973 году окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе и получила степень бакалавра землеведения.

В 1978 году в Университете Дэлхаузи в городе Галифакс получила степень доктора геологии.

Военная служба 
Кэтрин Салливан — военный океанограф резерва ВМС США в звании капитан. В 1993 году была назначена руководителем исследовательских работ в Национальном управлении по исследованию океанов и атмосферы.

Работа в NASA 
В 1978 году получила квалификацию специалиста по системам управления высотного исследовательского самолёта НАСА WB-57F и принимала участие в различных программах по дистанционному зондированию на Аляске.

С 5 по 13 октября 1984 года в была качестве специалиста полёта шаттла STS-41G.
Во время полёта, 11 октября, выполнила один выход в открытый космос, став первой американкой, работавшей за пределами корабля.

В дальнейшем совершила ещё 2 космических полёта:
 С 24 по 29 апреля 1990 года в качестве специалиста полёта шаттла STS-31.
 С 24 марта по 2 апреля 1992 года в качестве специалиста полёта шаттла STS-45.

Всего в космосе пробыла 532 часа, в том числе 3 часа 29 минут в открытом.

Ушла из отряда астронавтов в июне 1992 года.

Деятельность после работы в NASA 
После ухода из НАСА с 1996 года работала директором Центра космических исследований в Коламбусе, штат Огайо. Затем работала президентом и главным исполнительным директором Центра науки и технологии в Коламбусе.

В 2004 году Салливан была включена в члены Зала славы американских астронавтов.

В 2009 году была избрана на трёхлетний срок полномочий в качестве председателя секции по общим интересам к науке и технике в Американской ассоциации содействия развитию науки.

4 мая 2011 года Салливан была назначена президентом Обамой на должность помощника министра торговли по наблюдению и прогнозированию окружающей среды и заместителя Администратора Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). С 28 февраля 2013 года — исполняющая обязанности заместителя министра торговли по океанам и атмосфере и исполняющая обязанности Администратора NOAA. С 1 августа 2013 — заместитель министра торговли по океанам и атмосфере. С 1 августа 2013 по 20 января 2017 — Администратор NOAA.

Удостоилась медали Невады (2020).

7 июня 2020 года Кэтрин Салливан стала первой женщиной, достигшей дна Бездны Челленджера в Марианской впадине, и первым человеком, побывавшим и в открытом космосе, и на самом дне океана. Экспедиция была организована бизнесменом и исследователем Виктором Весково на глубоководном аппарате DSV Limiting Factor (Triton 36000/2) американской компании . Исследователи погрузились на глубину  м.

Личная жизнь 
Не замужем. Увлечения: полёты, сквош, езда на велосипеде, туризм, чтение.

Примечания

Ссылки 

 Космическая энциклопедия
 

Женщины-космонавты
Астронавты США
Выпускники Калифорнийского университета в Санта-Крузе
Награждённые медалью Невады
Почётные доктора Университета Дэлхаузи